Nationaal park Gardens of Stone, een nationaal park in Australië
Gardens of Stone (film), een Amerikaanse film uit 1987 van Francis Coppola